A 2008-as rali-világbajnokság 2008. január 24-én vette kezdetét és november 30-ig tartott. Tizenöt futamból állt, és négy földrészt érintett. Sébastien Loeb megvédte címét és ötödik világbajnokságát nyerte. Másodikként a Ford versenyzője Mikko Hirvonen, harmadikként pedig a Citroenes Dani Sordo végzett. A gyártók versenyét a Citroen nyerte.

Versenyzők és csapatok

Versenyek 

2008-ban tizenöt verseny került a világbajnokság versenynaptárába, eggyel kevesebb mint 2007-ben. Kikerült a norvég, a portugál, valamint az ír helyszín. Visszakerült viszont a Török rali, és bekerült, első közel-keleti versenyként a Jordán rali.

A szezon menete

Monte Carlo-rali 

(időpont: január 24-től január 27-ig, gyorsasági szakaszok száma: 19, táv: 365 kilométer, induló/célbaérkező: 47/34)

Sébastien Loeb már a második gyorsasági szakszon az élre állt, és első pozícióját meg is tartotta a verseny végéig. Dani Sordo a harmadik nap közepéig a második helyen állt, azonban a tizenegyedik szakaszon tönkrement a Citroen C4-es motorja és a spanyol elesett a pontszerzés lehetőségéről. Mikko Hirvonen lett a második, harmadikként pedig Chris Atkinson zárt. François Duval mindössze 1,1 másodperccel maradt le a dobogós Atkinsotól és lett negyedik. Petter Solberg az ötödik, Gigi Galli a hatodik helyen ért célba. A francia Jean-Marie Cuoq hetedik lett, két pontot szerezve így, a nyolcadikként végző Per-Gunnar Andersson pedig megszerezte a Suzuki World Rally Team első világbajnoki pontjait.

Svéd rali

Mexikó-rali

Argentin rali

Végeredmény

Versenyzők

Gyártók

Junior bajnokság

További információk 

 2008-as rali-világbajnokságról a wrc.com honlapon
 2008-as rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali